Даваа — фамилия. Известные носители:

 Даваа, Дойбан Дапьянович (род. 1931) — комбайнёр совхоза имени XXV съезда КПСС Каа-Хемского района Тувинской АССР, Герой Социалистического Труда (1976).
 Даваа, Кан-оол Тимурович (род. 1963) — председатель Верховного Хурала Республики Тыва (с октября 2010 года), врач.